

Patronymie
 Christiane Frenette (1954- ) est une poétesse, romancière et nouvelliste québécoise. 
 Émilien Frenette (1922-1983) est un homme d'Église canadien.
 Jean-Louis Frenette (1920- ) est un dessinateur d'architecture et homme politique fédéral et municipal du Québec.
 Joseph Raymond Frenette (1935-2018) est un ancien homme politique canadien.
 Peter Frenette (1992- ) est un sauteur à ski américain.

Voir aussi
 Frênette

Homonymie de patronyme